Анна Бранденбургская ():
 Анна Бранденбургская (1487—1514)
 Анна Бранденбургская (1507—1567)
 Анна Екатерина Бранденбургская (1575—1612)
 Анна Мария Бранденбургская (1567—1618)
 Анна София Прусская (1527–1591)
 Анна София Бранденбургская (1598–1659)